Kustode (von lateinisch custos „Aufseher, Hüter, Wächter“) steht für:

 Kustode (Buchherstellung), Kennzeichnung von Lagen oder Druckbögen
 Beruf des Kustos, siehe Kurator (Museum)

Siehe auch:
 Kustodie (Begriffsklärung)
 Kustos (Begriffsklärung)